Apicella est un patronyme porté notamment par :

 Enzo Apicella  (1922-2018), dessinateur de bandes dessinées, journaliste, designer, caricaturiste et peintre italien ;
 Manuel Apicella (1970-) grand maître français du jeu d'échecs ;
 Marco Apicella (1965-), pilote automobile italien.